Knüfken ist der Nachname folgender Personen:

 Hermann Knüfken (1893–1976), deutscher Revolutionär 
 Markus Knüfken (* 1965), deutscher Schauspieler